C'est peut-être pas l'Amérique, Luxemburgo no Festival Eurovisão da Canção 1981.

"C'est peut-être pas l'Amérique" (em português: Isto pode não ser a América) foi a canção escolhida para representar o Luxemburgo no Festival Eurovisão da Canção 1981 cantado em francês por Jean-Claude Pascal. 

A canção é um elogio da Europa e do seu estilo de vida, com Pascal cantando que a "América não é tudo" e onde explica que prefere os ventos do sul de França e  a música que aí se escuta. 

Esta canção foi a quarta a ser cantada na noite do evento (antes da canção alemã cantada por Lena Valaitis e ante da canção israelita cantada por Hakol Over Habibi. No final da votação, recebeu 41 pontos e classificou-se em 11.º lugar.

Ligações externas 
 Letra da canção e outras informações

Luxemburgo no Festival Eurovisão da Canção
Canções do Festival Eurovisão da Canção
Canções de Luxemburgo
Canções em francês 
1981